Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Chicago 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Andrea Jaeger (semifinali)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (semifinali)

 Mima Jaušovec (primo turno)
 Wendy Turnbull (finale)
 Virginia Ruzici (primo turno)
 Billie Jean King (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Chicago 1982